Фінал Кубка європейських чемпіонів 1992 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1991—1992 років, у якому зустрілися іспанська «Барселона» та італійська «Сампдорія». Матч відбувся 20 травня 1992 року на Вемблі у Лондоні. Перемогу з рахунком 1:0 у додатковий час здобула «Барселона».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів 1991/1992 
Кубок європейських чемпіонів 1991-92 на RSSSF 
Фінал Кубка європейських чемпіонів 1992 на transfermarkt 

1992
1992 у футболі
1992
Травень 1992